Карл Фридрих Зейферт: Зейферт, Карл Фридрих (1838—1920) — немецкий гравёр.
 Зейферт, Карл Фридрих (1809—1891) — немецкий пейзажист.